From the Inside – czwarty studyjny album Alice Coopera, wydany w 1978 roku, zainspirowany pobytem w klinice.

Lista utworów

Skład 
 Alice Cooper – wokal
 David Foster – keyboard
 Davey Johnstone – gitara
 Jim Keltner – perkusja
 Jay Graydon – syntezator, gitara, keyboard 
 Howard Kaylan – wokal
 Dee Murray – gitara
 Rick Nielsen – gitara
 Mark Volman – wokal
 Dick Wagner - gitara

Przypisy 

Albumy Alice Coopera
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy wyprodukowane przez Davida Fostera